Сан Мартин Тилкахете има више значења:

 Општина Сан Мартин Тилкахете (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Тилкахете (Сан Мартин Тилкахете, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику